Куланжро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 15 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 200,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Куланжрон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куланжрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна